Tenisowy turniej WTA Rogers Cup 2009 odbył się w dniach 15–23 sierpnia w kanadyjskim Toronto na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 2 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Kanadzie